Antonsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Antonsdorf, bis 1938 Antonowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, jetzt: Antonowo (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Antonsdorf, Kreis Schubin, Posen, jetzt: Antoniewo (Łabiszyn), Ort im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen